Cispadanska Republika
Transpadanska Republika
Cisalpinska Republika
Republika Italija (1802. – 1805.) (Republika Italija (Napoleonova))
Kraljevstvo Italija (1805.-1814.)